Essa é uma lista de todas as músicas gravadas pela banda britânica Queen

1971 - 2014

Músicas não lançadas (1970-90)

Desde 2008 (May/Taylor e Queen+Paul Rodgers)

Músicas tocadas apenas ao vivo

1992 (Deacon/May/Taylor) 
Tocadas ao vivo no Freddie Mercury Tribute Concert

 C
Queen